Aerophobie steht für:
 Anemophobie, heftige Reaktion auf Wind bei Tollwutkranken
 Flugangst, eine Angststörung